Ely (Verenigd Koninkrijk), een stad in Engeland
Ely (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Ely (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Ely (Nevada), een plaats in de Amerikaanse staat Nevada
 Ely (rivier), een rivier in Zuid-Wales